Niemcy:
 Lengerich – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Steinfurt
 Lengerich – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia,w powiecie Emsland
 Lengerich – gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland

Osoby:
 Heinrich Lengerich – niemiecki malarz